Дефајанс има више значења:
 Округ Дефајанс (Охајо)
 Дефајанс (Мисури)
 Дефајанс (Пенсилванија)
 Дефајанс (Ајова)
 Дефајанс (Охајо)